Dryas antic inferior (iniciat ca. 18.500 anys enrere i acabat ca. 15.000 anys enrere)
 Dryas antic superior (iniciat ca. 15.000 anys enrere i acabat ca. 12.900 anys enrere)